Miejscowości w USA:
 Severance – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Severance – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
Gminy w USA:
 Severance (ang. Severance Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley